

Botanique
 Les belles-de-jour sont des fleurs diurnes de la famille des convolvulacées (liserons).

Cinéma et littérature 
 Belle de jour est un roman français de Joseph Kessel publié pour la première fois en 1928.
 Belle de jour est un film français de Luis Buñuel sorti en 1967.
 Belle de Jour est une écrivaine dont le sujet est sa propre carrière de prostitution.

Divers
 Une belle-de-jour est une prostituée travaillant de jour, par opposition à une « Belle de nuit ».